Хуздар:

 Хуздар — город в пакистанской провинции Белуджистан.
 Хуздар — один из 30 округов пакистанской провинции Белуджистан.